Albano Corneli – politico italiano
 Colombo Corneli – politico italiano
 Dante Corneli – scrittore e antifascista italiano
 Franca Maria Corneli – poetessa futurista italiana
 Valentina Corneli – politica italiana